Der Titel Das Haus in Montevideo bezeichnet

 ein Bühnenstück von Curt Goetz, siehe Das Haus in Montevideo (Curt Goetz)
 eine von Goetz selbst inszenierte Schwarz-Weißverfilmung mit ihm selbst in der Hauptrolle,  siehe Das Haus in Montevideo (1951)
 eine weitere Verfilmung, inszeniert von Helmut Käutner mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, siehe Das Haus  in Montevideo (1963)